Fayard peut faire référence à :

Nom commun 
 Fayard, dénomination régionale du hêtre (Fagus sylvatica).

Entreprise 
 Fayard, maison d'édition française fondée en 1857.

Patronymes 

 Claude Fayard (1925-), journaliste, producteur et réalisateur français ;
 Ivan Fayard (1969-), peintre français ;
 Jean-François Fayard, historien universitaire français ;
 Joseph-Arthème Fayard (fils) (1866-1936), éditeur français, fils de Joseph-François Arthème Fayard, fondateur de la maison d'édition Librairie Arthème Fayard, sous le Second Empire ;
 Jean Fayard (1902-1978), écrivain français et prix Goncourt en 1931 ;
 Jean Fayard (1910-1995), général français ;
Jean-Michel Fayard, objecteur de conscience français ;
Pierre Fayard (1951-), professeur universitaire français ;
 Yvonne Fayard (morte en 1992), championne de France de tennis de table.

Nom composé 
 Jean Fournet-Fayard (1931-2020), footballeur et dirigeant sportif français ;
 Sébastien Fournet-Fayard (1985-), coureur cycliste français.

Prénom 
 Fayard Nicholas (1914-2006), danseur de claquettes afro-américain.

Pseudonyme 
 Claude Fayard, pseudonyme de la journaliste française Marcelle Fayard, née vers 1900, sous lequel elle publie des romans policiers.

Voir aussi
Le Juge Fayard dit « le Shériff », film français de 1977.